Sü Čcheng je čínské jméno více osob:

 Sü Jou-čen (1407–1472), původním vlastním jménem Sü Čcheng – čínský politik a kaligraf;
 Sü Čcheng (zápasnice) (* 1991) – čínská zápasnice.